Гроддек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гроддек, Готфрид Эрнст (1762—1825) — филолог, специалист по древним языкам, профессор Виленского университета.
Гроддек, Карл-Альбрехт фон (1894 — 1944) - немецким генерал, участник Первой и Второй мировой войн.
 Гроддек, Карл-Хайнрих фон (1936—2011) — западногерманский гребец, олимпийский чемпион летних Олимпийских игр 1960 в восьмерке.